Muggsy puede referirse a:
 Muggsy Bogues (1965-), baloncestista estadounidense, el jugador de menor estatura de la historia de la NBA;
 Muggsy Spanier (1906-1967), cornetista y trompetista estadounidense.